Résultats détaillés de l'édition 2014 du tournoi de tennis professionnel masculin Open de Madras.

Faits marquants 
 Le tenant du titre Janko Tipsarević est contraint de déclarer forfait pour le tournoi à cause d'une blessure au talon insuffisamment guérie.
 Le Suisse Stanislas Wawrinka remporte le tournoi en simple face à Édouard Roger-Vasselin en finale. Il remporte son  ATP en s'imposant pour la  contre le Français en 3 confrontations.
 En double, la paire Johan Brunström - Frederik Nielsen s'impose en finale face à Marin Draganja et Mate Pavić. Il s'agit de leur premier titre ensemble, du  en double pour le Suédois et du  pour le Danois. Draganja joue sa première finale et Pavić s'incline pour la  en finale de double.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invitations)

Tableau complet

Résultats en double 
 Têtes de série 

 Wild cards (invitations)

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Madras
 Saison 2014 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2014
Madras
Sport en Inde en 2014
Tennis en décembre 2013
Tennis en janvier 2014